

Geografia 
 Francia
 Couture – comune della Charente
 Couture-d'Argenson – comune delle Deux-Sèvres
 Couture-sur-Loir – comune del Loir-et-Cher

Moda
Haute couture - l'alta moda francese, spesso indicata semplicemente come couture

Persone 
 Randy Couture – artista marziale statunitense
 Thomas Couture – pittore francese

Pagine correlate 
 La Couture